Ciències de la informació; Un codi, és la forma transformar una informació abans d'intercanviar-la o emmagatzemar-la.
 Comunicacions; El Codi postal és una sèrie de lletres i/o dígits que identifiquen una àrea d'un territori.
 Criptografia; Un codi criptogràfic és un dispositiu per a ocultar un missatge.
 Ètica; Un codi deontològic és el conjunt de normes ètiques que regula una activitat.
 Genètica; El codi genètic conté la informació genètica d'un individu.
 Informàtica; 
 Un codi de correcció d'errors o un codi de detecció d'errors és un sistema per a reparar o detectar errors durant l'emmagatzemament o transmissió de senyals digitals.
 El codi binari és el llenguatge dels sistemes digitals.
 El codi font és el conjunt d'instruccions que formen un programa.
 El programari de codi obert és aquell el codi font del qual està públicament disponible.
 Legislació
 S'anomena codi a un conjunt sistematitzat de normes; Codi civil, Codi penal o Codis de conducta.
 El Codi Teodosià era una compilació de lleis a la que estaven sotmesos els ciutadans romans.
 Lingüística; Codi SIL és un codi de tres lletres que identifica les llengües.
 Literatura; El Codi Da Vinci és un llibre de Dan Brown, que després es va portar al cinema.